Олег Викторович Петунин  (22 сентября 1964, Прокопьевск) — российский биолог, учитель МБОУ школа 32 г. Прокопьевска Кемеровской области

Отличник народного просвещения Российской Федерации. Победитель городского, областного конкурсов «Учитель года-96». Дипломант Всероссийского конкурса «Учитель года-96». Лауреат Премии Кузбасса. Лауреат Премии Президента РФ. Удостоен звания «Человек года г. Прокопьевска-2002». Награждён медалью «65 лет Кемеровской области». Награждён медалью им. Я. Корчака (2003 год); медалью "За служение Кузбассу" (2008 г.); почетным знаком "Золотой знак "Кузбасс" (2011 г.). С 2005 года, заведующий кафедрой естественно-научных и математических дисциплин КРИПКиПРО, доктор педагогических наук, профессор.

Публикации 
Автор более 180 научных и научно-методических работ, в том числе монографий и учебно-методических пособий для преподавателей и обучающихся.

 Петунин О. В.  Анатомия и физиология нервной системы. 10-11 классы : учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. - Москва : Вентана-Граф, 2008. 122, [3] с. 
 Петунин О. В. Активизация познавательной самостоятельности учащейся молодежи : автореферат дис. ... доктора педагогических наук : 13.00.01 Кемерово, 2010. 43 с. 
 Рябов В.А., Верхозина М.Ф., Столбова О.Б., Петунин О.В. Социально-экономическая география Кемеровской области: учебное пособие / Кемерово: КРИПКиПРО, 2016. 102 с.
 Петунин О.В., Санкович Г.В., Чудинова И. В. Обучение старшеклассников по индивидуальным учебным планам: основные идеи, функции и принципы // Перспективы науки и образования. 2018. № 1 (31). С. 143-147.
 Петунин О.В. Дискуссия как метод обучения // Биология в школе. 2007. № 6. С. 39-46.
 Петунин О.В. Способы достижения результатов образовательной деятельности школьников по биологии // Биология в школе. 2018. № 2. С. 26-29.

Примечания

Ссылки 
 ПЕТУНИН Олег Викторович
 Учитель одарённых детей 

Биологи России
Педагоги России
Отличники народного просвещения Российской Федерации
Выпускники Кузбасской педагогической академии